Молинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Молинс, Гильермо (род. 1988) — шведский футболист уругвайского происхождения, атакующий полузащитник, клуба «Мальмё» и сборной Швеции.
  — испанский писатель и политик, министр

Топонимы 
 Молинс-де-Рей — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. .
 Пон-де-Молинс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Примечания